А́йба (Бардя́нка) — река в России, протекает по Свердловской области, правый приток реки Балда. Устье реки находится в 29 км по правому берегу реки Балда. Длина реки составляет 19 км.

В XIX веке при строительстве плотины в 1,5 км от устья для нужд бумажной фабрики был образован Заводоуспенский пруд, объёмом 8,6 млн м³, площадь зеркала 3,44 км². До образования пруда в Айбу впадала река Катарла.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пышма от Белоярского гидроузла и до устья, без реки Рефт от истока до Рефтинского гидроузла, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010502212111200008331.

Примечания 

Бассейн Пышмы
Реки Тугулымского городского округа